Paweł Twardy – polski duchowny ewangelicki ze Śląska Cieszyńskiego
 PT-91 – polski czołg podstawowy